Ел Пескадеро има више значења:

 Ел Пескадеро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пескадеро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пескадеро, Факултад де Ветеринарија УАНЛ (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пескадеро (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику